Михаи́л Алекса́ндрович Трофи́мов:
 Трофимов, Михаил Александрович (род. 1965) — российский тренер и судья по гиревому спорту и армспорту.
 Трофимов, Михаил Александрович (род. 1974) — российский футболист, тренер.